Léchelle de Jacob désigne :

Religion 

 l', un apocryphe biblique.
 l'échelle de Jacob, une scène de la Genèse dans la Bible (Ancien Testament).

Littérature 

 L'Échelle de Jacob, un livre de Gustave Thibon, recueil d'aphorismes paru en 1942.
 L'Échelle de Jacob, un roman de Lioudmila Oulitskaïa paru en 2015.

Arts plastiques 

 L'Échelle de Jacob, un tableau de Lodovico Carracci ;
 L'Échelle de Jacob, un tableau de William Blake ;
 L'Échelle de Jacob, une fresque de l'église Saint-Sulpice à Paris.

Jouet 

 Échelle de Jacob, un jouet en bois.

Musique 

 Die Jakobsleiter, un oratorio inachevé d'Arnold Schönberg.

Autres 

 L'Échelle de Jacob, une maison d'édition, créée en 1998, établie à Dijon ;
 L’Échelle de Jacob, un cabaret de la rive gauche à Paris.
 Nom vulgaire de la Polémoine bleue.
 Autre nom des Rayons crépusculaires.
 L'Échelle de Jacob est un appareil guidant un arc électrique.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre